Réincarnation peut faire référence à : 

 Réincarnation, la croyance en des naissances successives en ce monde, pour un même individu mais dans des corps différents ;

Titre 

 Réincarnation, film japonais de Takashi Shimizu sorti en 2005
 Réincarnations, film américain réalisé par Gary Sherman en 1981
 Réincarnations: , manga de Saki Hiwatari, publié de 1987 à 1994.
 Réincarnations,  de la  du Futurama.

Musique

Chanson 

 ,  de Ami Suzuki.

Album 

 , album de Galneryus sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi